Вильягонсало-де-Тормес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,56 км². Население — 210 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Embalse de Villagonzalo 

Муниципалитеты Саламанки